Niemcy:
 Kisselbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Kisselbach – rzeka